Raetz oder Rätz ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Raetz (* 1938), deutscher Chemiker und Schriftsteller
 Günter Rätz (* 1935), deutscher Trickfilmanimator, Regisseur und Drehbuchautor
 Markus Raetz (1941–2020), Schweizer Maler, Bildhauer und Fotograf
 Martin Raetz (* 1890), deutscher Politiker (KPD/SED), MdL
 Stefan Raetz (* 1959), deutscher Kommunalpolitiker